Catocala hermia  — вид бабочек из семейства Erebidae. Встречаются в Северной Америке: Канада и США. От южного Саскачевана и Альберты далее на юг и запад до Техаса, Аризоны и Калифорнии.
.

Описание 
Размах крыльев 58—68 мм. Лёт имаго происходит с августа по сентябрь. Гусеницы питаются на листьях видов тополя (Populus) и ивы (Salix). 
Вид был описан в 1880 году американским актёром, поклонником У.Шекспира и энтомологом Генри Эдвардсом (Henry Edwards, 1827—1891) и назван им по имени шекспировской Гермии из комедии «Сон в летнюю ночь».

Подвиды 
 Catocala hermia hermia
 Catocala hermia francisca H. Edwards, 1880
Последний подвид иногда рассматривается в качестве самостоятельного вида, отличного от типового подвида C. hermia.

Catocala hermia verecunda, обнаруживаемый в Колорадо, Монтане и Аризоне, ранее также рассматривался в статусе подвида, но ныне считается синонимом Catocala hermia hermia.

Примечания

Литература 
 Hawks, D. C. 2010: Review of the Catocala delilah species complex (Lepidoptera, Erebidae). In: Schmidt, B.C.; Lafontaine, J.D. (eds) Contributions to the systematics of New World macro-moths II. — ZooKeys, 39: 13-35. ISSN: 1313—2970 (online) ISSN: 1313—2989 (print) doi: 10.3897/zookeys.39.439

Ссылки 
 Species Page — Catocala hermia . University of Alberta E.H. Strickland Entomological Museum. 
 Species info: Catocala hermia Henry Edwards, 1880 

Ленточницы
Животные, описанные в 1880 году
Насекомые Северной Америки